

Patronyme 

 Henri Gambey (1787-1847), inventeur français ;
 Léon Gambey (1883-1914), peintre, dessinateur et illustrateur français

Toponyme 

 Rue Gambey, une rue du  nommé en l'honneur d'Henri Gambey.